

Antropologia 
 Mossi – popolazione nativa dell'area centrale del Burkina Faso, che vive principalmente nei villaggi del bacino del fiume Volta

Persone 
 Anthony Mossi – calciatore francese naturalizzato congolese, portiere
 Giovanni Mossi – compositore e violinista italiano
 Luigi De Mossi – politico e avvocato italiano
 Lodovico Pallavicino Mossi – politico italiano
 Vincenzo Maria Mossi – arcivescovo cattolico italiano

Altro 
 Mossi & Ghisolfi – importante azienda multinazionale chimica italiana fondata nel 1953 e fallita nel 2019
 Palazzo Mossi – edificio in stile Impero nel comune di Frassineto Po, in Piemonte